Сен-Кристо́ф-ле-Шодри́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Шатомейан. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18203.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 260 км к югу от Парижа, в 155 км южнее Орлеана, в 60 км к югу от Буржа.

Вдоль западной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 112 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство.

В 2007 году среди 78 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 55 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 75,3 %). Из 55 активных работали 49 человек (27 мужчин и 22 женщины), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 23 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Форе-Грайи (XV век). Исторический памятник с 1987 года
 Церковь Сен-Кристоф (XII век)
 Аббатство Ла-Мот
 Средневековая усадьба Ла-Ланд-Шеврье
 Водяная мельница

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер